Нури Газизович Арсланов (19 сентября 1912 — 12 апреля 1991) — татарский советский поэт, переводчик, лауреат Государственной премии Татарской АССР имени Габдуллы Тукая (1985).

Биография 
Родился 19 сентября 1912 года в Петропавловске.

В 1928 году окончил школу-семилетку в Кокчетаве и для продолжения образования уехал в Казань. До 1931 года учился на художественном отделении Казанского техникума искусств, после окончания которого работал преподавателем татарской литературы и рисования, художником-оформителем в городах Средней Азии и Дальнего Востока. В 1933 году приехал в Казань и работал художником в редакциях журнала «Пионер каләме» (ныне «Ялкын») и газеты «Яшь ленинчы» (ныне «Сабантуй»).

В 1934—1936 годах служил в Советской Армии.

В 1939 году Н. Арсланов участвовал в боях с белофиннами, командир миномётного расчёта.

Участник Великой Отечественной войны: с июля 1942 — командир роты 364-го стрелкового полка (Калининский фронт). В битве за город Ржев в августе 1942 года был тяжело ранен в левую ногу и госпитализирован. За выполнение боевых заданий был награждён орденом Красной Звезды и медалью «За отвагу».

После войны работал художником в газете «Совет Татарстаны», в 1964—1972 годах — заведующим отделом поэзии журнала «Казан утлары». С 1972 года он — писатель-профессионал.

Нури Арсланов умер в 1991 году в Казани. Похоронен на Татарском кладбище в Казани.

Творчество 
Нури Арсланов вошёл в литературу в тяжёлую военную пору своими поэмами «Любовь» (1942) и «Русская девушка» (1943).

Он одним из первых среди татарских поэтов обратился к современной теме. Широко известны его поэмы-легенды «Ай Хян и Ли» (1950), «Давыл кызы» («Дочь бури», 1954), «Горур Гайшә» («Гордая Гайша», 1967), «Диңгез ярында» («На берегу моря»,1967).

Поэмы «Любовь», «Русская девушка» и «Дочь бури» считаются этапными в становлении этого жанра татарской литературы.

С 1960-х годов ведущее место в творчестве Арсланова занимает философская лирика, которая вошла в сборники стихов «Ак таңнар» («Белые зори», 1967), «Иделем-илем» («Волга моя — родная сторона», 1982) и др.

В 1992 году вышли «Избранные произведения» поэта.

Нури Арсланов перевёл на татарский язык произведения О. Хайяма, А. С. Пушкина, М. Ю. Лермонтова, Дж. Байрона, И. В. Гёте и др.

За заслуги в области литературы он награждён орденами «Знак Почёта» (1957), Трудового Красного Знамени (1971) и Дружбы народов (1982).

В 1985 году за сборник стихов «Волга моя родная сторона» он был удостоен Государственной премии Татарской АССР имени Габдуллы Тукая.

Награды 
 орден Отечественной войны I степени (11.03.1985)
 орден Трудового Красного Знамени (1971)
 орден Дружбы народов (17.09.1982)
 орден Красной Звезды (29.08.1942)
 орден «Знак Почёта» (14.06.1957)
 медаль «За отвагу» (06.08.1946)
 другие медали

Примечания 

Поэты СССР
Татарские поэты
Переводчики поэзии на татарский язык
Похороненные на Ново-Татарском кладбище